Mueang Uttaradit (în ) este un district (Amphoe) din provincia Uttaradit, Thailanda, cu o populație de 151.108 locuitori și o suprafață de 765,476 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 17 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 154 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Uttaradit